Beech Island ist der Name folgender

Inseln in den Vereinigten Staaten:
 Beech Island (Arkansas)
 Beech Island (Florida)
 Beech Island (Georgia)
 Beech Island (Maryland)
 Beech Island (New Hampshire)
 Beech Island (North Carolina)
 Beech Island (Pennsylvania)
 Beech Island (Aiken County, South Carolina)
 Beech Island (Jasper County, South Carolina)
 Beech Island (Tennessee)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Beech Island (Stadt in South Carolina)

Siehe auch:
 Beach Island